Жозе́ф Жак Оме́р Плант (; р. 17 января 1929 — 27 февраля 1986) — канадский хоккеист.

Родился в Нотр-Дам-дю-Мон-Кармель, провинция Квебек. С 1953 по 1963 год был вратарём клуба «Монреаль Канадиенс». Следующее десятилетие играл в других клубах Национальной хоккейной лиги — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мейпл Лифс», «Бостон Брюинз», «Эдмонтон Ойлерз».

Достижения 
Шестикратный обладатель Кубка Стэнли (1953 и 1956—1960) — главного приза в НХЛ. 7 раз получал приз «Везина Трофи», как лучший вратарь сезона (1956—1960, 1962, 1969). По итогам сезона 1962/63 также удостоился приза «Харт Трофи», как лучший игрок регулярного первенства.

По результатам карьеры игрока 1947—1975 гг. был признан одним из важнейших новаторов в хоккее. Играя за «Монреаль Канадиенс» с 1953 по 1963 годы выигрывал Кубок Стэнли шесть раз, включая 5 титулов подряд. Закончил карьеру в 1965 году, но затем вернулся в НХЛ в 1968 году в команду «Сент-Луис Блюз». Позже в 1970 году перешёл в «Торонто Мейпл Лифс», и в 1973 году — в «Бостон Брюинз». Во Всемирной Хоккейной Ассоциации был тренером и генеральным менеджером «Квебек Нордикс» в 1973-74 годах. В 1975 году официально закончил карьеру в команде «Эдмнонтон Ойлерз».

Плант стал первым вратарём в НХЛ, кто стал регулярно надевать вратарскую маску. Он разработал и протестировал многие виды вратарских масок (включая предшественника современной маски вратаря, комбинацию шлема и клетки). Плант был первым вратарём, который регулярно играл за пределами вратарской площадки, помогая защитникам своей команды. В 1978 году Плант включён в Зал хоккейной славы в Торонто, в 1985 году Плант выбран в качестве вратаря в канадскую «команду мечты» и включён в Спортивный пантеон Квебека в 1994 году. «Монреаль Канадиенс» вывел из обращения номер 1, навечно закреплённый за Плантом.

Маска 

В сезоне 1959/60 Плант надел маску вратаря впервые в играх регулярного сезона. До этого Плант надевал самодельную маску только на тренировках, главный тренер «Канадиенс» Гектор «Тоу» Блэйк запрещал пользоваться маской в регулярных играх чемпионата. 1 ноября 1959 года в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», нос Планта был сломан от броска, сделанного Энди Батгейтом. Вратарь удалился в раздевалку, где ему были наложены швы (игру пришлось остановить на 45 минут). Плант вернулся на лёд в своей тренировочной маске. Блэйк был бледен от ярости, но не мог привлечь к игре другого голкипера. В дальнейшем Плант выходил на игры только в хоккейной маске. Планту пришлось нелегко. Фанаты смеялись над ним, пресса называла его трусом. Но примеру Планта в 1960-е годы последовала большая часть вратарей НХЛ. Плант не был изобретателем маски, но стал игроком, который сделал маску обязательным элементом экипировки хоккейного вратаря.

См. также 
 Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в провинции Квебек
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Харт Трофи
Обладатели Везина Трофи
Хоккейные вратари